

Geografia
 Berra – antico nome italiano di Berre-les-Alpes, comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Berra – frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara (Italia)

Persone 
 Alfredo Berra – giornalista sportivo
 Bruno Berra – calciatore italiano
 Cristian Berra – calciatore argentino
 Domenico Berra – agronomo italiano
 Yogi Berra – giocatore di baseball statunitense